Brieg kan syfta på
 Brieg – en stad i Schlesien, Polen, se Brzeg
Hertigdömet Brieg (1311-1675)
 Landkreis Brieg – en tidigare landkreis i Preussen
 Brieg – en kommun i Bretagne, Frankrike, se Briec
Sant-Brieg – en kommun i departementet Côtes-d'Armor i Bretagne, Frankrike, se Saint-Brieuc 
Brig – en stad i Schweiz